Руано () — испанская фамилия. Известные носители:

 Руано, Алексис (род. 1985) — испанский футболист «Севильи».
 Руано Паскуаль, Вирхиния (род. 1973) — испанская теннисистка.
 Руано, Теодора (род. 1969) — испанская велогонщица.